Benson může být:

Příjmení osob
 viz Benson (příjmení)

Lidská sídla
Kanada
 Benson No. 35 (Saskatchewan) – zemědělská oblast
 Benson (Saskatchewan) 

Spojené království
 Benson (Oxfordshire)

Spojené státy americké
 Benson (Arizona)
 Benson (Illinois) 
 Benson (Minnesota)
 Benson neighborhood (Omaha, Nebraska)
 Benson (New York) 
 Benson (Severní Karolína)
 Benson (Pensylvánie) 
 Benson (Utah) 
 Benson (Vermont)
 Benson (Wisconsin)
 Benson County (Severní Dakota)
 Benson Township (Minnesota)

jiný význam
třída Benson – lodní třída amerických torpédoborců
Benson & Hedges – britská značka cigaret